Výraz Cydonia má více významů:
Cydonia (kdouloň) je rod rostliny z čeledi růžovité, pěstované pro ovoce kdoule.
Cydonia Mensae je popsanou oblastí, pohořím, na planetě Mars
Cydonia (hudební skupina) je italská power metalová skupina